Хайді Шуллер (* 1950) — німецька стрибунка в довжину.
 Гюнтер Шуллер (1925—2015) — американський композитор, диригент, валторніст.
 Давід Шуллер (* 1981) — австрійський хокеїст, що грав на позиції нападника. Грав за збірну команду Австрії.
 Джордж Шуллер (* 1958) — американський джазовий барабанщик.
 Ед Шуллер (* 1955) — американський джазовий басист і композитор.
 Ежен Шуллер (1881—1957) — французький фармацевт і підприємець, засновник «L'Oréal».
 Конрад Шуллер (* 1961) — німецький журналіст та письменник.
 Леа Шуллер (* 1997) — німецька футболістка, нападниця мюнхенської «Баварії» та національної збірної Німеччини.
 Расмус Шуллер (* 1991) — фінський футболіст, центральний півзахисник шведського клубу «Юргорден» та національної збірної Фінляндії.
 Роберт Шуллер (1926—2015) — американський християнський телепроповідник.

Примітки